У́манка — река в Украине, в пределах Уманского района Черкасской области. Левый приток Ятрани (бассейн Южного Буга). Длина 43 км, площадь водосборного бассейна 411 км².

Уклон реки 2,1 м/км.  Есть источники и много прудов, наибольший — Осташевский.

Уманка берёт начало из села Багачевка. Течет преимущественно на юго-восток, в низовьях — на юг. Впадает в Ятрань к югу от села Сушковка.

Возле реки расположен город Умань.

Основные притоки — Хутирка и Паланка (оба — правые).

Примечания 

Бассейн Южного Буга
Реки Черкасской области